Данил Александрович или Данил Московски (1261 — 5. март 1303) је био кнез Москве од 1263. године.

Биографија 

Данил је био најмлађи син Александра Невског, великог кнеза Владимира, Новгорода и Москве. По тада већ у цијелом остатку Европе заосталом обичају његов отац своју државу дијели међу свим својим синовима. Као најмлађи Данил добива најмање важно кнежевство, оно Московско, чији је номинални власник од 1263. када му отац умире.

Првих осам година Даниловом државом управља његов стриц Јарослав III, велики кнез Твера, чијом смрћу Московска кнежевина добија независност. Од те 1272. године па све до своје смрти Данил води ратове без стварне одлуке против браће Димитрија и Андреја III за управљање великим кнежевством Владимира.

Неуспјех у тим ратовима је поткрај владавине ипак више него надокнађен успјесима на другим пољима. Прво је 1300. године на превару заробио Константина, кнеза Рјазања, од којега тада добива територијалне уступке, али га ипак не пушта на слободу. Тај првобитни успјех је убрзо надмашен када Иван кнез Переслава 1302. године умире без дјеце и тестаментарно поклања цијело кнежевство своме рођаку Данилу од Москве.

Недуго потом у ноћи с 4. на 5. март 1303. године Данил умире природном смрћу остављајући своме сину Јурију Даниловичу рат с Андрејом III и војни савез с Твером.

Како су током његове владавине направљени први манастири у Москви Данил бива проглашен свецем Руске православне цркве 1652. године.

Породично стабло

Литература

Спољашње везе 

Рођени 1261.
Умрли 1303.
Династија Рјурикович
Велики кнежеви Москве